Daniel, Danny ou Dan Campbell sont des noms pouvant désigner:

Daniel Campbell 
 (1671/72-1753), marchand et homme politique anglais
 (1812-1875), homme politique australien de l'État de Victoria
 (1874-1955), officier militaire américain
Daniel Campbell (1926-1992), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Danny Campbell 
 (1944-2020), joueur anglais de football
 (1956-2021), joueur néo-zélandais de rugby

Dan Campbell 
Dan Campbell (né en 1976), joueur américain de football américain
 (né en 1986), chanteur et compositeur américain

Voir aussi 

Campbell, Daniel